Die Teilnehmerübersicht der Futsal-Weltmeisterschaft verzeichnet alle Nationalmannschaften, die seit der ersten Futsal-Weltmeisterschaft im Jahr 1989 an den jeweiligen Endrunden teilgenommen haben, sowie deren Ergebnisse in den einzelnen Turnieren. Darüber hinaus ist dargestellt, an welchen Qualifikationen zu Endrunden die Nationalteams sich beteiligt haben.

Inklusive der WM-Endrunde 2016 sind in der Liste 47 Mannschaften verzeichnet.

Teilnehmerübersicht 

Die Sortierreihenfolge entspricht dem Gesamtabschneiden bei allen WM-Endrunden analog der Wertung eines Medaillenspiegels. Als weitere Kriterien werden bei Gleichstand, erstens die Anzahl der Endrundenteilnahmen und zweitens die Anzahl der Qualifikationsbeteiligungen hinzugezogen.

Legende

Siehe auch 
 Futsal-Weltmeisterschaft – Ewige Tabelle

Weblinks 
 Futsal auf der offiziellen Website der FIFA

Teilnehmerübersicht